У историји европских такмичења дугој више од осам деценија ФК Рома је са наступала у Митропа купу (Средњоевропски куп), па у Купу сајамских градова, Купу победника купова, УЕФА купу/Лиги Европе и у Купу европских шампиона/Лиги шампиона.

До 28. марта 2021. Рома је у европским такмичењима играла:

Прве утакмице у европским такмичењима Рома је играла 1931. у Митропа купу, дугогодишњем европском такмичењу које се играло још од 1927. године, утакмицом против чехословачке екипе Славије из Прага.
 
Ромина европска прича у такмичењима под окриљем УЕФА почела је утакмицом са Ардс из Северне Ирске у Купу победника купова у сезони 1969/70.

ФК Рома у европским такмичењима 

Рома
ФК Рома